Den engelske patient kan henvise til:

 Den engelske patient (roman) – en roman af Michael Oondatje
 Den engelske patient (film) – en filmatisering af romanen